Тип «Альмиранте» () — серия эскадренных миноносцев Чили 1950-х годов. В 1956—1960 годах по заказу ВМС Чили на верфях фирмы «Виккерс-Армстронг» в Великобритании были построены два корабля этого типа. На протяжении своей службы эсминцы типа «Альмиранте» неоднократно модернизировались, так, уже в 1964 году они получили ПУ ЗРК «Си Кэт», а во время проводившейся в Великобритании в 1971—1975 годах капитальной модернизации были установлены, помимо нового радиолокационного оборудования, по 4 ПУ ПКР «Экзосет», две из которых были в 1980 году сняты для установки на полученные от США эсминцы типа «Аллен М. Самнер». Сняты с вооружения эсминцы типа «Альмиранте» были только в 1998 году.

Представители

Литература